Cesare Maldini, włoski piłkarz, były zawodnik m.in. A.C. Milan i AC Torino
 Paolo Maldini, włoski piłkarz, zawodnik A.C. Milan, syn Cesare Maldiniego